{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | «ЛФБ»  Франция
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | текущий сезон
|-
| style="font-size: 12px;" | Сезон 2013/2014
|-
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" |
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Основана
|-
| style="font-size: 12px;" | 1937 <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Континент|-
| style="font-size: 12px;" | Европа
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" | БЛМА Монпелье  Лат
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Наибольшее число титулов|-
| style="font-size: 12px;" | Клермон ЮК Клермон-Ферран (13)
|}Чемпионат Франции по баскетболу среди женщин''' — турнир среди французских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1937 году, чемпионками которого стала спортивная команда Мюлуза. Больше всего титулов — 13 на счету у университетского клуба «Клермон».

Чемпионы

Достижения клубов

Примечания

См. также 
 Чемпионат Франции по баскетболу

Ссылки 
 Оф.сайт LFB
 Сайт женского баскетбола во Франции

Чемпионат Франции по баскетболу среди женщин